Лако́та:
 Лакота (народ).
 Лакота (язык).
 Республика Лакота — виртуальное государство.

Персоналии 
 Лакота, Григорий (1883—1950) — блаженный римско-католической церкви, священнослужитель, мученик.
 Лакота, Петер (род. 1937) — югославский горнолыжник.

См. также 
 Eurocopter UH-72 Lakota — вертолёт.